Notzucht steht für:

 war bis 1973 die Bezeichnung für Vergewaltigung
 den Künstlernamen des kroatischen DJs Mate Galić